Coderush может относиться к:

 CodeRush — дополнение для Microsoft Visual Studio
 Code Rush — документальный фильм 1998 года, посвящённый жизни группы инженеров компании Netscape в Кремниевой долине